Tuscia, territorio storico dell'Italia centro-settentrionale, sinonimo storico di Etruria o di Toscana;
 Alta Tuscia, nome dei territori dell'Alto Lazio ricadenti nella zona settentrionale della provincia di Viterbo;
 Ducato di Tuscia, ducato longobardo dell'Italia centrale, che comprendeva gran parte dell'odierna Toscana;
 Marca di Tuscia, circoscrizione territoriale del Regnum Italicorum, esistita dal 797 al 1001, che comprendeva gran parte dell'odierna Toscana;
 Marchesi di Tuscia, signori della Toscana altomedievale;
14486 Tuscia, asteroide della fascia principale;
Università degli Studi della Tuscia, ateneo con sede a Viterbo.
Tuscia, olio DOP della provincia di Viterbo

Pagine correlate 
 Etruria